Irolita är ett släkte av rockor. Irolita ingår i familjen egentliga rockor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Egentliga rockor
Irolita